Köböl Sándor (Szeged, 1945–?) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
1981-ben lett az NB II bírója, 1984 őszétől pedig az NB I-es játékvezetői keret tagja. Visszaminősítették NB II-es bírónak, ezért élvonalbeli pályafutását 1985 tavaszán befejezte. NB I-es mérkőzéseinek száma: 3.

A Csongrád Megyei Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságában (JB) mint társadalmi munkás segíti a szervezeti munkák végzését.

Sikerei, díjai 
Kasza Ferenc a Csongrád megyei Labdarúgó-szövetség (CSLSZ) JB elnöke, társadalmi munkájának elismeréseként tárgyjutalomban részesítette.

Források 
 
 

Köböl Sándor . focibiro.hu (Hozzáférés: 2020. július 18.)

1945-ben született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők